A Day to Remember (band), Amerikaanse band
 A Day to Remember (film), Engelse film